Signal Mountain (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
Signal Mountain (Wyoming), een berg in het Grand Teton National Park in de Amerikaanse staat Wyoming